LATP Tour 2021 és el circuit de tennis professional masculí de l'any 2021 organitzat per l'ATP. La temporada inclou un total de 69 torneigs dividits en Grand Slams (organitzats per la ITF), ATP World Tour Masters 1000, sèries ATP World Tour 500, sèries ATP World Tour 250 i un ATP Finals. També s'inclou la disputa de la Copa Davis, l'ATP Cup i els Jocs Olímpics. Els torneigs es disputen entre el 4 de gener i el 28 de novembre de 2021.

A causa de la pandèmia de COVID-19, tot el calendari es va veure afectat al llarg de tot l'any. Diversos esdeveniments suspesos la temporada anterior es van reprendre aquest any, alguns torneigs es van suspendre i altres es van ajornar setmanes posteriors, tots amb fortes mesures de seguretat.

Calendari 
Taula sobre el calendari complet dels torneigs que pertanyen a la temporada 2020 de l'ATP Tour. També s'inclouen els vencedors dels quadres individuals i dobles de cada torneig.

Estadístiques 
La següent taula mostra el nombre de títols aconseguits de forma individual (I), dobles (D) i dobles mixts (X) aconseguits per cada tennista i també per països durant la temporada 2021. Els torneigs estan classificats segons la seva categoria dins el calendari ATP Tour 2021: Grand Slams, ATP Finals, ATP Tour Masters 1000, sèries ATP Tour 500 i sèries ATP Tour 250. L'ordre del jugadors s'ha establert a partir del nombre total de títols i llavors segons la categoria dels títols.

Títols per tennista

Títols per país

Rànquings

Individual

Evolució número 1

Dobles

Evolució número 1

Guardons 
 ATP Player of the Year: Novak Đoković
 ATP Doubles of the Year: Nikola Mektić i Mate Pavić
 ATP Comeback Player of the Year: Mackenzie McDonald
 ATP Most Improved Player of the Year: Aslan Karatsev
 ATP Newcomer of the Year: Jenson Brooksby
 Stefan Edberg Sportsmanship Award: Rafael Nadal
 Arthur Ashe Humanitarian Award: Marcus Daniell
 Fans’ Favourite Award (individual): Roger Federer
 Fans’ Favourite Award (dobles): Pierre-Hugues Herbert i Nicolas Mahut
 ATP Coach of the Year: Facundo Lugones (entrenador de Cameron Norrie)
 Ron Bookman Media Excellence Award: Prajwal Hegde

Retirades 
  Steve Darcis (13 de març de 1984)
  Aleksandr Dolgopòlov (7 de novembre de 1988)
  Guillermo García López (4 de juny de 1983)
  Martin Kližan (11 de juliol de 1989)
  Julian Knowle (29 d'abril de 1974)
  Robert Lindstedt (19 de març de 1977)
  Paolo Lorenzi (15 de desembre de 1981)
  Leonardo Mayer (15 de maig de 1987)
  Jürgen Melzer (22 de maig de 1981)
  Leander Paes (17 de juny de 1973)
  Viktor Troicki (10 de febrer de 1986)
  Horia Tecău (19 de gener de 1985)

Distribució de punts

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial de l'Associació de Tennistes Professional (ATP)
 Web oficial de la Federació de Tennis Internacional (ITF)

 
Competicions tennístiques del 2021